Reka Kolorado (angleško Colorado River, špansko Río Colorado) je ime več rek:
 reka Kolorado - najdaljša reka s tem imenom
 reka Kolorado - reka v Teksasu
 reka Kolorado - reka v Argentini
 reka Kolorado - reka v Kostariki